Station har flere betydninger:
Brandstation
Redningsstation
Jernbanestation
S-togsstation
Metrostation
Politistation
Fangststation
Radiostation
Kystradiostation
Tv-station

Disse stationer kaldes som regel ikke blot stationer, men betegnes ved det fulde navn:
Flyvestation
Rumstation
Tankstation
Transformatorstation